Enrico Bruno Novali – pittore e scultore italiano
 Nicola Novali – calciatore italiano

Pagine correlate
 Novale